«Бессмертная» () — франко-турецкий фильм Алена Роб-Грийе, вышедший на экраны в 1963 году.

Эта аллегорическая драма стала первой картиной французского авангардного романиста Алена Роба-Грийе, в которой он выступил в качестве режиссёра. Незадолго до того Роб-Грийе написал сценарий для революционного фильма Алена Рене «В прошлом году в Мариенбаде».

Фильм удостоен премии Луи Деллюка и был номинирован на Золотого медведя Берлинского международного кинофестиваля 1963 года.

Сюжет 
Действие картины происходит в Стамбуле. Французский учитель, известный как N (Жак Дониоль-Валькроз), которого также возможно зовут Андрэ, приезжает в Стамбул, где планирует провести некоторое время и познакомиться с городом, прежде чем приступить к преподаванию. Вскоре он знакомится с таинственной роковой красавицей, известной далее как L (Франсуаз Брион). За L, которую также возможно зовут Лале или Люсиль, как будто бы следит некий господин М (Гуидо Челано), турок в чёрных очках и с двумя доберманами, который, возможно, связан с похищением белых женщин и принуждением их к занятию проституцией. N влюбляется в L, между ними начинаются любовные отношения, они прогуливаются по городу, осматривают достопримечательности, однако L ведёт себя чрезвычайно скрытно, не сообщая N никаких сведений о том, кто она такая, где живёт и чем занимается. Неожиданно во время одной из прогулок по крепости к L подходит мальчик и что-то ей говорит, после чего она убегает, и не появляется несколько дней. N начинает её искать, обходя все места, где они бывали вместе и опрашивая всех людей, которые могли бы знать что-либо об L. Однако это не приносит никакого результата. Наконец, L появляется сама, и N уговаривает её вместе уехать из города. Когда они мчатся на большой скорости по ночной извилистой дороге, под колеса машины неожиданно выскакивает собака (возможно, принадлежащая М), в результате чего машина врезается в дерево и L гибнет в автокатастрофе. N остаётся жив, но впадает в депрессию, живя воспоминаниями о времени, проведённом с L. Наконец, он забирает из ремонта автомобиль, на котором возможно погибла L, также мчится на нём по той же ночной улице и точно также разбивается насмерть, врезавшись в дерево.

В ролях 
 Франсуаз Брион — L, Женщина
 Жак Дониоль-Валькроз — N, Мужчина
 Гуидо Челано — M, странник
 Сезер Сезин — турецкая женщина
 Улви Ураз — торговец антиквариатом
 Белкис Мутлу — слуга
 Катрин Блиссон
 Катрин Роб-Грийе — Катрин Сараян

Темы, технические и художественные приёмы 
Повествование развивается вне очевидного хронологического порядка, часто используются продолжительные флэшбеки, «редактирование памятью», повторы одних и тех же сцен с незначительными вариациями, замершие кадры, фантазии, иллюзии и видения на грани сюрреализма. В результате сюжет фильма ставит многочисленные вопросы, остающиеся без определённого ответа, что предполагает различные трактовки происходящего на экране.

В центре внимания находится тема взаимодействия объективного и субъективного времени. Так как зритель смотрит фильм глазами М, он полностью зависит от М в определении последовательности и соответственно взаимосвязи и причинности происходящих на экране событий. Память героя произвольно выхватывает события, его сознание постоянно вносит в воспоминания свои коррективы, формируя нелинейное и зачастую непоследовательное субъективное видение окружающего мира.

Одной из основных тем фильма является язык как средство коммуникации. Многие эпизоды фильма включают диалоги на турецком языке, которые зритель, также как и M, не понимает и только догадывается, формируя собственное представление о том, что происходит по другую сторону языкового барьера.

Другой важной темой картины является аутентичность исторических памятников. По ходу фильма герои осматривают древние нетронутые руины, восстанавливаемые памятники, а также полностью заново созданные «исторические достопримечательности», задаваясь вопросом о том, что из этого действительно принадлежит истории и в какой степени то, что они видят, представляет культурную ценность. Какова цель такого воссоздания истории?

Создаётся искусственный город, но хранит он реальные, хотя и не постижимые иностранцу тайны, и создание фальшивой культуры позволяет местным жителям скрывать правду.

Вслед за «В прошлом году в Мариенбаде» Роб-Грийе ниспровергает условности повествования, раскалывая временную последовательность, вводя противоречащие друг другу факты, прерывая повествование повторяющимися описаниями предметов и заканчивая историю в неопределённости… Фильм посвящён темам обмана и искусственности. L проводит для N экскурсию по Стамбулу, обещая показать ему культурные сокровища, но при этом обращает внимание на их фальшивость. Стамбул — это создающийся для туристов, мифический город, существующий только как иллюзия в стереотипном представлении западных людей… Демонстрируя несовершенство и мимолетность памяти, фильм строится с помощью последовательных слоев реминисценций, навязчиво повторяющихся в дезориентирующих вариациях.

Культурные и художественные ассоциации 
На работу Роба-Грийе несомненно оказал поставленный по его сценарию фильм Алена Рене «В прошлом году в Мариенбаде». Фильмы объединяет не только тематика мужчины и женщины, заблудившихся в лабиринтах памяти, но и стилистика — красивые люди в красивой архитектурной среде, отсутствие ясного сюжета и динамики повествования, повторяемость сцен, серии формирующих атмосферу повествования коротких закадровых предложений и т. д.

Другим источником вдохновения для Роба-Грийе мог послужить фильм Микеланджело Антониони «Приключение», в котором поиски таинственно исчезнувшей подруги и возлюбленной постепенно вытесняются нарастающим эротическим тяготением героев друг к другу. Действие также происходит на средиземноморском побережье с характерным южным (в том случае, сицилийским) колоритом, сюжет строится вокруг так и не разгаданной тайны, зрительный ряд выдержан в минималистическом плане и содержит много статичных сцен в городской среде, напоминающих картины Джорджо де Кирико и Карела Виллинка, на которых человеческие фигуры порой замирают как статуи в античной среде.

Восточный колорит картины удачно передан с помощью архитектуры, руин и мечетей, пустынных пляжей, уличных сцен, оформления и деталей интерьеров (вид из окна, створки, ковры), напоминающих средиземноморские картины Анри Матисса. Визуальную картинку удачно дополняет этнический саундтрек, который часто не столько отражает происходящее в картине, сколько создаёт общий колоритный звуковой фон городской среды. Весьма эффектно поставлена сцена танца живота в ночном клубе.

Актёрская игра в полном соответствии с концепцией фильма лишена психологизма и строится вокруг символа или жеста, укрепляя впечатление от условности фильма, находящегося на грани фантазии и сюрреалистического эксперимента.

Создание и судьба фильма 
После успеха фильма «В прошлом году в Мариенбаде» Роб-Грийе мечтал самостоятельно поставить фильм по собственному сценарию, однако не мог найти необходимого финансирования. Наконец, один бельгийский продюсер согласился обеспечить поддержку фильма при условии, что он будет полностью снят в Турции на «блокированные средства» (прибыль от другого фильма, которую нельзя было вывезти из страны), которые он был должен французской продюсерской компании Cocinor. Роб-Грийе согласился, и в результате создал свой первый фильм в качестве режиссёра как призрачную, эротическую фантазию. Роб-Грийе написал очень детальный план съёмок и требовал, чтобы он выполнялся досконально. И Брион, и Дониоль-Валькроз были друзьями режиссёра, и хотя он писал сценарий под других актёров, в итоге выбрал их.

Фильм никогда легально не издавался на DVD, и ныне циркулирует только в незаконных копиях. Копию фильма на 35 мм плёнке Министерство культуры Франции даёт на прокат музеям и учебным заведениям. По этой причине фильм сегодня практически невозможно увидеть официально.

Итальянский продюсер Дино де Лаурентис приобрёл права на дистрибуцию картины в Италии сразу после завершения работы над ней, и потому официально картина считается совместным франко-итальянским производством, хотя была полностью снята в Стамбуле и его окрестностях преимущественно с турецкими актёрами.

Награды 
 1962 — Премия Луи Деллюка — Ален Роб-Грийе
 1963 — Номинация на Золотого медведя Берлинского международного кинофестиваля — Ален Роб-Грийе.

Рейтинги 
 IMDB  ссылка
 Allrovi  ссылка

Примечания

Ссылки 
 http://www.imdb.com/title/tt0057176/?ref_=fn_al_tt_2
 http://www.allrovi.com/movies/movie/limmortelle-v98099
 https://www.youtube.com/watch?v=TJtmVYUM0IQ
 https://www.youtube.com/watch?v=jzdRxyNvE_4

Обладатели приза Луи Деллюка
Фильмы Франции 1963 года
Фильмы Италии 1963 года
Фильмы Алена Роб-Грийе